Kitzbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kitzbichler (* 1990), österreichischer Biathlet
 Christian Kitzbichler Senior (* 1979), österreichischer Biathlet
 Gerhard Kitzbichler (* 1973), österreichischer Biathlet
 Hans Kitzbichler (* 1964), deutscher Schauspieler
 Richard Kitzbichler (* 1974), österreichischer Fußballspieler

 
Kitzbichler ist der historische Ortsname von:
 Kitzbichl (Fürstenzell), Gemeindeteil von Fürstenzell im Landkreis Passau, Bayern